Auguste Hériot (1826 - 1879), homme d'affaires français
 Auguste-Olympe Hériot (1886 - 1951), homme d'affaires et amant éphémère de Colette
 Cyprienne Hériot, épouse d'Olympe Hériot
 Jules Hériot de Vroil (1820 - 1893), économiste français
 Olympe Hériot (1833 - 1899), homme d'affaires et philanthrope français
 Thomas Heriot (1560 - 1621) mathématicien et astronome anglais
 Virginie Hériot (1890 - 1932), navigatrice française

Divers 
 Famille Hériot
 Université Heriot-Watt, en Écosse
 Heriot : une petite localité de la région de , dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi 
 Homophonie : Herriot
Patronyme français